Mitterberg (Untersberg) - berg in Duitsland
 Mitterberg (Steiermark) - plaats en voormalige gemeente in Oostenrijk